Нант () — місто та муніципалітет у Франції, адміністративний центр регіону Пеї-де-ла-Луар та департаменту Атлантична Луара
 Нант () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон

Див. також 
 «Нант» — футбольний клуб із міста Нант.